SAB steht als Abkürzung für:
 Juancho E. Yrausquin Airport, Flughafen auf Saba (IATA-Code)
 Landesverband selbständiger Archäologen in Bayern
 Sabena, ehemalige staatliche Fluggesellschaft Belgiens (ICAO-Code)
 SN Brussels Airlines, ehemalige belgische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Sächsische Aufbaubank, Landesförderinstitut des Freistaates Sachsen
 School of American Ballet, offizielle Ballettschule des New York City Ballet
 Schwäbische Alb-Bahn
 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken
 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
 Scientific Advisory Board des UN-Generalsekretärs, siehe Wissenschaftlicher Beirat der Vereinten Nationen
 South African Breweries, Vorgängerunternehmen des englischen Brauereikonzerns SABMiller
 Sozialistischer Abstinentenbund der Schweiz
 Stranka Alenke Bratušek, slowenische Partei
 Subarachnoidalblutung
 Stuttgart Airport Busterminal

SAB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Trier-Saarburg

Sab ist der Familienname von:
 Robert Sab (* 1954), französischer Fußballspieler und -trainer

Abkürzung